Moore Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moore Township (Kansas)
 Moore Township (Michigan)
 Moore Township (Minnesota)
 Moore Township (Oregon County, Missouri)
 Moore Township (Shannon County, Missouri)
 Moore Township (North Dakota)
 Moore Township (Cleveland County, Oklahoma)
 Moore Township (Muskogee County, Oklahoma)
 Moore Township (Pottawatomi County, Oklahoma)
 Moore Township (Pennsylvania)
 Moore Township (South Dakota)